Оценка — многозначное слово:

 Оценка, в философии — способ установления значимости чего-либо для действующего и познающего субъекта.
 Оценка, в педагогике — выраженное в числе мнение преподавателя (другого проверяющего лица) об уровне знаний ученика (качестве его работы).
 Оценка (статистика), в математической статистике — это статистика, которая используются для оценивания неизвестных параметров распределения случайной величины.
 Оценка, в экономике — установление стоимости материальных и нематериальных объектов с учётом прав на них и интересов в отношении них субъектов гражданских прав.
 Оценка недвижимости
 Оценка (метрология) — приближённое значение величины или параметра, найденное по экспериментальным данным.
 Оценка, в экспертизе — точнее заключение эксперта при экспертизе (экспертном оценивании).